Виктор Михайлович Шляндин (4 марта 1918, Горький, РСФСР, СССР — 6 мая 1988, Пенза, РСФСР, СССР) — советский ученый в области информационно-измерительной техники. Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1974).

Заведующий кафедрой «Электроизмерительная техника» Пензенского политехнического института (с 1953 по 1986 гг.).

Биография 

Родился 4 марта 1918 года в городе Горький.

В 1935 году окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Авиационные приборы». 

В 1950 году завершил обучение в аспирантуре Московского авиационного института. 

В годы Великой Отечественной войны работал на Московском заводе авиационного приборостроения в Главном военном управлении Красной армии, занимался приборным обеспечением испытаний летной техники в Институте летных исследований.

Был слушателем 1-го курса Университета марксизма-ленинизма для научных работников. 

В 1953 году начинает работать в Пензенском политехническом институте. С этого времени и до 1988 года В.М. Шляндин возглавляет кафедру электроизмерительной техники. 

Кандидат технических наук (1951), доцент (1953), профессор (1962), доктор технических наук (1968).

Научная деятельность 

Автор более 700 научных трудов и несколько монографий, зарегистрировано 500 изобретений.

Учебник В.М. Шляндина «Элементы автоматики и телемеханики» (1952) издавался в Польше, Венгрии и Китае.

Основатель научно-педагогической школы «Информационно-измерительные средства и системы» в г. Пензе. Среди его учеников и последователей - доктора технических наук Е.А. Ломтев, А.И. Мартяшин, Э.К. Шахов, Г.П. Шлыков, А.Г. Рыжевский, П.П. Чураков, Б.В. Чувыкин.

Главное научное детище В. М. Шляндина — научно-исследовательские отраслевые лаборатории. Это так называемая «Шляндинская модель». Суть модели состоит в том, что при вузовской кафедре организуется научно-исследовательская отраслевая лаборатория, в которой работают инженеры-производственники, преподаватели кафедры, которые осуществляют научную поддержку инженерных проектов, студенты и аспиранты. Такой формат трехстороннего сотрудничества — науки, образования и производства — позволяет создавать научные школы, резко повышает качество обучения, придает сильный импульс для научных исследований.

Публикации 
 Шляндин В.М. Элементы автоматики и телемеханики. М., 1974.
 Шляндин В.М. Преобразователи электрических параметров для систем контроля и измерения. М., 1976. 
 Шляндин В.М. Цифровые измерительные устройства: учебник. М., 1981. 
 Шляндин В.М. Автоматизация контроля электрических цепей. М.: Энергия, 1966.

Авторские свидетельства 
 Кукин В.Н., Мартяшин А.И., Морозов А.Е., Чураков П.П., Шевченко В.П., Шляндин В.М. Измеритель емкости полупроводниковых приборов: авторское свидетельство SU 512440 A1, 30.04.1976. 
 Ермина Е.С., Мартяшин А.И., Свистунов Б.Л., Чураков П.П., Шляндин В.М. Преобразователь параметров комплексных электрических цепей в унифицированные сигналы: авторское свидетельство SU 512564 A1, 30.04.1976. 
 Мартяшин А.И., Морозов А.Е., Свистунов Б.Л., Чураков П.П., Шляндин В.М. Преобразователь параметров сложных цепей в унифицированные сигналы: авторское свидетельство SU 456233 A1, 05.01.1975.  
 Мартяшин А.И., Морозов А.Е., Свистунов Б.Л., Чураков П.П., Шляндин В.М. Преобразователь постоянной времени сложных электрических цепей в частоту: авторское свидетельство SU 461387 A1, 25.02.1975.
 Мартяшин А.И., Морозов А.Е., Рябинин В.И., Чураков П.П., Шляндин В.М. Измеритель индкуктивности катушек: авторское свидетельство SU 481000 A1, 15.08.1975. 
 Кукин В.Н., Мартяшин А.И., Морозов А.Е., Чураков П.П., Шляндин В.М. Преобразователь параметров трехэлементных двухполюсников в код: авторское свидетельство SU 490266 A1, 30.10.1975. 
 Мартяшин А.И., Морозов А.Е., Свистунов Б.Л., Чураков П.П., Шляндин В.М. Преобразователь параметров пассивной электрической цепи в частоту: авторское свидетельство SU 450343 A1, 15.11.1974.
 Мартяшин А.И., Морозов А.Е., Чураков П.П., Шахов Э.К., Шляндин В.М. Преобразователь параметров комплексных электрических цепей в интервал времени: авторское свидетельство SU 382232 A1, 22.05.1973.

Награды 

 Звание Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1974);
 Медаль «За трудовую доблесть»;
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 Медаль «Ветеран труда»;
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1947);
 золотая и серебряная медали ВДНХ;
 грамота президиума Верховного Совета РСФСР.

Увековечивание памяти 

В Пензе на улице Лермонтова в доме №12, где он жил, установлена мемориальная доска.

В ПГУ на базе Политехнического института проходит ежегодная Международная научно-техническая конференция «Шляндинские чтения».

Примечания

Ссылки 
 Шахов Э.К. Шляндин Виктор Михайлович // Пензенская энциклопедия. Том 2. Пенза, 2019. С. 691.
 Виктор Михайлович Шляндин: ученый, организатор, человек // Датчики и системы. 2011. № 4. С. 2-4.
 Куприянова Е. Великая загадка Виктора Шляндина // Электронное издание «Улица Московская». 28.09.2021.  
 Энциклопедия. Виктор Шляндин, penzanews.ru, 25 августа 2019 года
 Милославская Л. «Наш генерал» // Университетская газета. 2015. № 8. 12 ноября. 

Выпускники МГТУ
Преподаватели Пензенского государственного университета
Программисты России
Доктора технических наук
Похороненные на Новозападном кладбище